Die Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Kyōto. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 18. bis 24. Februar 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Kyōto